Марина Немет (Нова Градишка, 7. јун 1960 — Загреб, 11. децембар 2010) је била хрватска и југословенска филмска, телевизијска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1969. || Догађај || Лугарова кћи
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Дружба Пере Квржице || Марија
|-
| 1973. || Мала мајка || 
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Регица
|-
| 1976. || Ђовани ТВ филм || Тина
|-
| 1977. || Љубавни живот Будимира Трајковића || Мирјана
|-
| 1977. || Част ми је позвати вас ТВ серија || Марина
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Анкица
|-
| 1978. || Томо Бакран ТВ филм || Бакранова девојка
|-
| 1978. || Белиот сид ТВ филм || /
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Регица
|-
| 1979. || Годишња доба Жељке, Вишње и Бранке || /
|-
| 1979. || Пробни рок Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1981. || Влаком према југу || Марина Бан
|-
| 1984. || Ујед анђела || Иванка, девојка
|-
| 1985. || Кућа на пијеску || Девојка
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || /
|-
| 1987. || Свила Шкаре ТВ филм || Сестра
|-
| 1987. || Половњак ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1997. || Чудновате згоде шегрта Хлапића || Мајсторица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2001. || Ајмо жути ТВ филм || Матилда
|-
| 2002. || Наши и ваши ТВ серија || Професорка
|-
| 2003. || Мишоловка Валта Дизнија ТВ филм || /
|-
| 2004. || 100 минута славе || Госпођа Миранда
|-
| 2005. || Снивај, злато моје || Слава Штингл
|-
| 2004—2006. || Забрањена љубав ТВ серија || Марија Царевић
|-
| 2007. || Бибин свијет ТВ серија || Гђа Цицварић
|-
| 2008. || Мамутица ТВ серија || Маја
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1960.
Умрли 2010.
Југословенски глумци
Хрватске глумице
Градишчанци (Нова Градишка)
Умрли од тумора мозга